Бромид висмута(II) — неорганическое соединение, соль металла висмута и бромистоводородной кислоты с формулой BiBr, коричневые или светло-серые кристаллы, плохо растворимы в холодной воде, гидролизуется в горячей.

Получение 

 Восстановление бромида висмута(III) металлическим висмутом:
 

 Действие брома на порошок металлического висмута:

Физические свойства 
Бромид висмута(II) образует коричневые или светло-серые кристаллы, плохо растворимы в холодной воде, гидролизуется в горячей.

Химические свойства 
 Гидролизуется горячей водой.

См. также 
 Бромид висмута(I)
 Бромид висмута(III)

Литература 
 
 

Соли висмута
висмута